Нельсон Мандела — південноафриканський політик і юрист, президент ПАР з 1994 по 1999 р.
 Мандела — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Рим.